L'appellation Mérou géant est le nom vernaculaire de deux espèces de mérous du genre Epinephelus. Il désigne les deux plus grandes espèces du genre Epinephelus, qui en comporte plus de cent.

 Epinephelus itajara ;
 Epinephelus lanceolatus, aussi appelée Mérou lancéolé.

Perciformes (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu